Gunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Gunung, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Gunung (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar